Кекуатовы или Кейкуатовы (Кейкуватовы) — татарско-русский княжеский род.

История 
Происходит от ногайских правителей. Атманай Урусов сын Кейкуватов выехал в Москву (1637). В жалованной грамоте царя Михаила Федоровича (1637) Атман Урусович, а в святом крещении Петр Петрович Кекуатов назван князем. Потомки его во всех служебных и иных актах именовались князьями.

Определением Правительствующего Сената от 23 июля и 01 ноября 1864 года и 24 ноября 1871 года утверждены в достоинстве татарских князей с внесением в VI часть родословной книги:

Секунд-майор Василий Иванович и его дети: Иосиф, лейтенант флота Николай, мичман Владимир, Екатерина, Прасковья и внук титулярный советник Василий Николаевич.
 Корнет Андрей Владимирович и его дети: коллежский асессор Владимир, Александр, Мария, Надежда, Людмила, София и Екатерина.
Штабс-ротмистр Михаил Николаевич.

Род Кекуатовых внесён в VI часть родословной книги Черниговской, Воронежской, Орловской и Петербургской губерний.

Описание герба 
В лазоревом щите скачущий на серебряном коне по зелёной земле татарский воин в латах, стреляющий оборотясь назад из лука.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: чёрный двуглавый орёл с червлёными глазами, языками и золотыми клювами. Намёт: справа лазоревый с серебром, слева лазоревый с золотом. Щитодержатели: два золотых льва с червлёными глазами и языками. Щит украшен княжеской мантией и увенчан княжеской короной. Герб Кекуатовых, князей татарских внесён в Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 3.

Представители рода 

 Князь Кейкуатов, Атманай (в крещении — Петр) Урусович - основатель рода
Князь Кейкуватов Петр Урус-Мурзин - московский дворянин (1658).
Князь Кейкуватов Иван Егиней-Мурзин - московский дворянин (1658).
 Князь Кекуатов, Андрей Иванович (1746 — ок. 1824) — генерал-майор (1798), кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени (1786).
 Князь Кекуатов, Константин Иванович (1831 — ?) — контр-адмирал (в 1901)
 Князь Кекуатов, Николай Александрович (1869—1922) — генерал-майор
 Князь Кейкуатов, Николай Иванович — помещик Черниговской губернии.
 Княгиня Кейкуатова, Елизавета — жена Н. И. Кейкуатова.
Княгиня Кекуатова Любовь Михайловна (? — 1970, Сан-Франциско), жена генерал-майора Н. А. Кекуатова.

См. также 
 Кековат

Примечания

Литература 
 

Татарские княжеские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы